Вторая хорватская футбольная лига 2002/2003 годов () — 12-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика на сайте rsssf.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2002/2003
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2002 году
Спорт в Хорватии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003